Чемпионаты Европы по современному пятиборью являются международными соревнованиями по современному пятиборью, которые проводятся с 1987 года для пятиборцев стран Европы. Турниры для мужчины и женщины проходили в разных странах, а с 2000 года чемпионаты Европы стали объединёнными, т.е. проводиться в одном месте.

Мужчины. 
Первый чемпионат Европы среди мужчин был проведён в 1987 году (Западный Берлин). Йожеф Demeter  выиграл первый титул чемпиона Европы среди мужчин. 

Сборная СССР стала первым чемпионом в эстафете (Вахтанг Ягорашвили, Алексей Хапланов, Герман Юферов) и командном первенстве (Вахтанг Ягорашвили, Алексей Хапланов, Андрей Тропин).

Женщины. 
Соревнования у женщин начали проходить с 1989 года (Модена, Италия). Первой чемпионкой Европы стала Дорота Идзи . 

Команда  (Дорота Идзи, Ивона Дабровска, Барбара Котовска) победила в командном первенстве и в эстафете (Дорота Идзи, Ивона Дабровска, Анна Сулима).

Женская сборная СССР в составе Татьяны Чернецкой, Ирины Киселевой, Светланы Добротворской неудачно дебютировала на первом чемпионате. Лучшей из наших спортсменок была Татьяна Чернецкая - 15 место, Ирина Киселева - 17 и Светлана Добротворская стала - 18. В командном зачёте советские спортсменки заняли 6 место. В эстафете наши пятиборки выступили еще хуже заняв одно из последних мест - 8 место (Т. Чернецкая, И. Киселева, Ж. Долгачева (Шубенок)).

Спортсменка из Белоруссии Ж. Долгачева (Шубенок)) является единственной пятиборкой, которой удалось завоевать звание чемпиона Европы в личном первенстве выступая за разные страны. В 1991 году представляя  и в 1999 году выступая за .

Сведения о чемпионатах

Результаты по странам

Ссылки 

 
Современное пятиборье